En zoologie : Sirenia, l'ordre des siréniens, dont les lamantins et le dudong sont les derniers représentants,
 En musique : Sirenia, un groupe de metal symphonique.